baron Paul Halter (1920-2013) est un résistant juif belge ;
 Paul Halter (1956-) est un auteur français de romans policiers.